Еле́нинка (Еле́нинское) — село в Карталинском районе Челябинской области, центр Еленинского сельского поселения.

Географическое положение 
Еленинка находится в степной части Челябинской области на юго-западной оконечности Джабык-Карагайского бора. Юго-восточнее села протекает вытекающая из бора река Зингейка. Севернее Еленинки проходит железная дорога Магнитогорск — Карталы, ближайшая железнодорожная станция — Джабык — находится в 9 км к северо-востоку от села.

Население

Уроженцы 
Родина известного советского снайпера Василия Зайцева.

Примечания 

Населённые пункты Карталинского района